У́лица Оле́ко Ду́ндича — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь участника Гражданской войны Томы (Олеко) Дундича.

Россия 
 Улица Олеко Дундича — улица в Белореченске.
 Улица Олеко Дундича — улица в Брянске.
 Улица Олеко Дундича — улица в городе Воронеже.
 Улица Олеко Дундича — улица в Липецке.
 Улица Олеко Дундича — улица в Москве.
 Улица Олеко Дундича — улица в Новокузнецке.
 Улица Олеко Дундича — улица в Новосибирске.
 Улица Олеко Дундича — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Олеко Дундича — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Олеко Дундича — улица в Таганроге.
 Переулок Дундича — в Челябинске.
 Переулок Дундича — в Иркутске, ликвидирован в 1980 году.

Украина 
 Улица Олеко Дундича — прежнее название Надовражного переулка в Александрии.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Анатолия Свидницкого в Виннице.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название Хорватской улицы в Днепре.
 Улица Олеко Дундича — улица в Доброполье.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название Черногорской улицы в городе Запорожье.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Василия Хмелюка в Жмеринке.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Василия Вышиванного в Киеве.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Василия Симоненко в Кременчуге.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Петра Тодоровского в Кропивницком.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Газовиков в Лисичанске.
 Улица Олеко Дундича — улица в Мариуполе.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Василия Стуса в Нежине.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Владимира Степанюка в Полтаве.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название проспекта Генерала Безручко в Ровно.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Георгия Нарбута в Сумах.
 Улица Олеко Дундича — прежнее название улицы Дмитрия Бортнянского в Чернигове.

Крым 
 Улица Олеко Дундича — улица в Севастополе.